«Ша́рлотт Иглз» () — американский футбольный клуб из города Шарлотт штата Северная Каролина. Выступает в Лиге два ЮСЛ, четвёртой по уровню (высшей любительской) футбольной лиге США.

«Шарлотт Иглз» является частью евангелической миссионерской организации. Клуб проповедует христианские ценности в футболе. Играть в клубе запрещено открытым геям и бисексуалам.

История 
Футбольный клуб «Шарлотт Иглз» был образован в 1991 году. С 1993 года начал выступать в USISL — третьем дивизионе. В 1995 году получил профессиональный статус, начав выступать в USISL Pro League — новообразованном третьем профессиональном дивизионе. В сезоне 2000 выиграл чемпионат USL D-3 Pro League. В 2001 году перешёл в  — второй дивизион. В 2004 году вернулся в третий дивизион. В сезоне 2005 выиграл во второй раз чемпионат третьего дивизиона, в финальном матче  одолев «Уэстерн Масс Пайонирс» в серии пенальти. В сезоне 2013 в финальном матче за титул чемпиона USL Pro уступил «Орландо Сити» со счётом 4:7. После сезона 2014 «Шарлотт Иглз» опустился в Premier Development League — четвёртый дивизион, его место в USL Pro занял «Шарлотт Индепенденс».

Главные тренеры 
  Брайан Дейвидсон (1993—1996)
  Марк Стеффенз (1997—2014)

Достижения 
 
 Чемпион: 2000
 
 Чемпион: 2005
 Победитель регулярного чемпионата: 2008
 Premier Development League
 Чемпион: 2017

Статистика выступлений

Примечания 

Футбольные клубы США
Спортивные клубы Шарлотта (Северная Каролина)